Le groupe C de la Coupe du monde de football de 1994, qui se dispute aux États-Unis du  au , comprend quatre équipes : l'Allemagne tenante du titre, l'Espagne, la Bolivie, et la Corée du Sud.

Première journée

Allemagne - Bolivie

Espagne - Corée du Sud

Deuxième journée

Allemagne - Espagne

Corée du Sud - Bolivie

Troisième journée

Bolivie - Espagne

Allemagne - Corée du Sud

Classement final du Groupe C

Bibliographie 
.

Références